Spore – gra komputerowa
 Spore – wieś w województwie zachodniopomorskim
 Spore – dawna gmina
 Spore – dawna gromada
 Spore – taniec nowoczesny

Zobacz też 
 Jezioro Spore